Инфиаш (Визела) — район в Португалии, входит в округ Брага. 
 Инфиаш (Форнуш-де-Алгодреш) — район в Португалии, входит в округ Гуарда.